Spartak Brno je historický název těchto klubů:
ZJS Zbrojovka Spartak Brno – hokejový klub 
FC Sparta Brno – fotbalový klub